Поречје се може односити на:
 

или:
 Лесковачко поречје, област у Србији
 Порече, област у Северној Македонији

Види још 
 Порјечје (вишезначна одредница)